Il doppio del torneo di tennis Prosperita Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaroslav Pospíšil e Pavel Šnobel che hanno battuto in finale Philipp Marx e Torsten Popp 6-4, 63-7, [10-6].

Teste di serie 

 Jan Mertl /  Jan Vacek (quarti di finale)
 Jasper Smit /  Philip Stolt (primo turno)

 Jaroslav Pospíšil /  Pavel Šnobel (Campioni)
 Marcel Granollers /  Marco Pedrini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2006